Osoby o tym nazwisku:
 Evarist Bartolo – maltański polityk i nauczyciel akademicki
 Sal Bartolo – amerykański bokser